El término Centro Cultural Universitario puede referirse:

 al Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara;
 al Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México;
 al Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala;
 al Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.